Bradet peut faire référence à :

Patronyme 
 Daniel Bradet (1946-2010), député à l'Assemblée nationale du Québec ;
 Henri-Marie Bradet (1913-1970), prêtre catholique québécois ;
  (1969-), patineur de vitesse québécois.

Autres 
 L'Affaire Bradet, liée au limogeage d'Henri-Marie Bradet.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme québécois